Der Begriff Musikwerk steht für:

 Musikalisches Werk, Werk in der Musik oder Gesamtwerk eines Komponisten
 Musikwerk (Urheberrecht), eine schöpferische musikalische Leistung im Sinne des Urhebergesetzes
 Mechanischer Musikautomat